Бестужева — женская форма фамилии .
 Бестужева, Елена Александровна (1792—1874) — сестра декабристов Бестужевых.

Двойные фамилии
 Бестужева-Лада, Светлана Игоревна (род. 1950) — российский учёный, социолог, журналист, писатель, специалист в области социальной демографии и социальной психологии.